Дона-Шлобиттен — немецкий графский род, ветвь рода Дона.

Известные представители:
 Дона-Шлобиттен, Фридерика (1738—1786)  — принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекская.
 Дона-Шлобиттен, Фридрих Карл Эмиль цу (1784 —1859) — прусский генерал-фельдмаршал.

См. также 
 Дона (род)
 Дона-Шлодин — другая ветвь того же рода.